Rabengott bezeichnet:

 in der nordischen Mythologie einen Beinamen des Gottes Odin
 einen Fantasyroman von Kai Meyer von 1997, siehe Der Rabengott
 einen Fantasyroman von Bernhard Hennen von 2009 für die Reihe Das Schwarze Auge
 ein Lied der National-Socialist-Black-Metal-Gruppe Bilskirnir